William Cooley est le nom de :
 William Cooley (1783-1863), un colon américain.
 William Desborough Cooley (1795?–1883), un géographe irlandais.